El término Río Hondo puede referirse a:

Cauces fluviales 
 Río Hondo, río que señala la frontera entre México y Belice;
 Embalse de Río Hondo, embalse del río Dulce en las provincias de Santiago del Estero y Tucumán, Argentina;
 Río Hondo, río de la provincia de Tucumán, Argentina, actualmente bajo las aguas del embalse homónimo.

Divisiones administrativas

en Argentina 
 Termas de Río Hondo, ciudad de la provincia de Santiago del Estero.

en Estados Unidos 
 Río Hondo, localidad del estado de Texas.

en Guatemala 
 Río Hondo, municipio del Departamento de Zacapa.

en Panamá 
 Río Hondo, corregimiento de Las Tablas.

en Puerto Rico 
 Río Hondo, barrio del municipio de Comerío.
 Río Hondo, barrio del municipio de Mayagüez.